Пономарёв, Михаил Александрович (1863—1921) — русский врач, считается двоюродным братом В. И. Ленина.
 Пономарёв, Михаил Александрович (1918—2001) — советский государственный деятель, член ЦК КПСС (1976—1989).